Казали може да се односи на:

 Казали (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Казали (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд